Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 30. Dezember 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Brisbane